Вискино — название населённых пунктов:

Россия 
 Вискино — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Вискино — деревня в Печорском районе Псковской области.